Берлюк — немецкая рок-группа «Berluc», образованная в 1978 году в восточном Берлине
 Берлюк — река в Оренбургской области
 Берлюк — фамилия
 Берлюк — легендарный разбойник, память о котором сохранилась в названии Берлюковской пу́стыни
 Берлюк — гора в Крыму